Curry County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Curry County (New Mexico)
 Curry County (Oregon)